Бо́ртники — люди, що займаються збиранням в лісах меду диких бджіл, бортництвом. Ремесло відоме з часів Русі. Первісне значення терміна «борть» — це дупло в дереві, в якому гніздилися бджоли.

Села:
 Бортники — Вінницька область, Тульчинський район
 Бортники — Івано-Франківська область, Тлумацький район
 Бортники — Київська область, Фастівський район
 Бортники — Львівська область, Стрийський район

 Бортники — колишнє село Полонського району Хмельницької області

Бортники () — село, Мінська область, Молодечненський район

Див. також 
 Бортники 1
 Бортники 2

Примітки

Джерела 
 

Бджільництво
Ремісники